

Toponymie

 Felin, un village dans la voïvodie de Mazovie

Divers
 Le felin est une ancienne unité de masse des orfèvres et bijoutiers.

Voir aussi 
 Félin : mammifère carnassier
 Félin (Fantassin à équipement et liaisons intégrées) est le nom donné à un équipement destiné au fantassin français du futur.
 Unité Félin (bande dessinée)